Венесуэла принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) в третий раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Спортсмены 
 Werner Hoeger - профессор. Выступал на одноместных санях.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года